Oliva de la Frontera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oliva de la Frontera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Oliva de la Frontera (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar